Jerzy Jan Woźniak (1932-2011) – polski piłkarz, olimpijczyk i reprezentant Polski
 Jerzy Woźniak (1923-2012) – polski żołnierz i lekarz, więzień polityczny PRL, zastępca kierownika, a w latach 2001–2002 kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 Jerzy Woźniak – polski aktor
 Jerzy Woźniak (ur. 1932) – inżynier metalurg, polityk
 Jerzy Woźniak (1949-2013) – kapłan katolicki
 Jerzy Woźniak (ur. 1950) – dziennikarz
 Jerzy Antoni Woźniak (1938-2014) – rektor PWSFTviT w Łodzi 
 Jerzy Woźniak (1922-1992) – polski radiesteta, autor książki pt. „Nowoczesna radiestezja”